Huit comtés des États-Unis portent le nom de comté de Cherokee () :
 Comté de Cherokee, situé dans l'État de l'Alabama ;
 Comté de Cherokee, situé dans l'État de Caroline du Nord ;
 Comté de Cherokee, situé dans l'État de Caroline du Sud ;
 Comté de Cherokee, situé dans l'État de Géorgie ;
 Comté de Cherokee, situé dans l'État de l'Iowa ;
 Comté de Cherokee, situé dans l'État du Kansas ;
 Comté de Cherokee, situé dans l'État de l'Oklahoma ;
 Comté de Cherokee, situé dans l'État du Texas.